Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2017 – piętnaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 10 czerwca do 22 lipca 2017 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków. Zawody służyły również jako europejska eliminacja do Pucharu Świata 2018 oraz drugi etap kwalifikacji do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020.

W obu turniejach GPS niepokonane były reprezentantki Rosji, które obroniły tym samym tytuł sprzed roku. Kolejne trzy zespoły w klasyfikacji generalnej uzyskały tę samą liczbę punktów turniejowych i o ich końcowej lokacie decydował bilans zdobytych i straconych w obu turniejach punktów – dzięki niemu Irlandia wyprzedziła Francję i Anglię. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zyskały Szkotki i Niemki, zaś do Trophy promowane zostały Norwegia i Austria. Wszystkie turnieje były transmitowane w Internecie.

Awans na Puchar Świata 2018 uzyskały Irlandia i Anglia, które już przed rozpoczęciem zawodów były upatrywane w roli faworytów do dwóch przyznanych Europie miejsc.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie pięciu turniejów – dwóch w Women’s Grand Prix Series, dwóch w Women’s Trophy oraz jednym w Women’s Conference. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku. We wszystkich turniejach brało udział po dwanaście reprezentacji. Turniej Conference został rozegrany w dniach 24–25 czerwca w Koszycach, o Trophy rywalizowano zaś 10–11 czerwca w Ostrawie i 22–23 lipca w Ostrzyhomiu. Mistrzem Europy zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów Grand Prix Series – w Malemort-sur-Corrèze (17–18 czerwca) i Kazaniu (8–9 lipca) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Reprezentacje w dwunastozespołowych turniejach zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, pozostałe cztery zespoły walczyły zaś o Bowl. W przypadku szesnastozespołowego turnieju drużyny rywalizowały w ramach czterech czterozespołowych grup o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów. Spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – po zakończonym sezonie dwie najsłabsze reprezentacje z Grand Prix Series oraz Trophy zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli finaliści zawodów odpowiednio Trophy oraz Conference, z zastrzeżeniem, że spadku nie mogli doznać gospodarze turniejów tej edycji.

Conference 
W rozegranym w Koszycach turnieju triumfowały faworyzowane Norweżki.

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Pierwszy turniej (Ostrawa) 
Turniej został rozegrany na Stadionie Miejskim w Ostrawie-Witkowicach i zwyciężyły w nim Szkotki.

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Ostrzyhom) 
Drugi turniej został rozegrany w Ostrzyhomiu i on również zakończył się triumfem Szkotek.

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Grand Prix Series

Pierwszy turniej (Malemort) 
Podobnie jak w ostatnich dwóch latach zawody zostały rozegrane na Stade Raymond Faucher w Malemort-sur-Corrèze. Pokonując gospodynie triumfowały w nich Rosjanki, broniąc tym samym tytułu sprzed roku.

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Kazań) 
Podobnie jak rok wcześniej zawody odbyły się na Stadionie Centralnym. W swoich grupach najlepsze były Francja, Rosja oraz Anglia, zaś w finale gospodynie pokonały Angielki.

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2017
2017 w rugby union
2017 na Słowacji
Sport w Koszycach
Rugby union na Słowacji
2017 w Czechach
Sport w Ostrawie
Rugby union w Czechach
2017 na Węgrzech
Ostrzyhom
Rugby union na Węgrzech
Zawody sportowe w Kazaniu
2017 w Rosji
Rugby union w Rosji
2017 we Francji
Rugby union we Francji